Seonam-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Seonam-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan, 
 Seonam-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju,